«Heroes» () — песня шведского исполнителя Монса Сельмерлёва, представлявшая страну на музыкальном конкурсе «Евровидение-2015». Сингл с композицией был издан в Швеции 28 февраля 2015 года. 14 марта песня стала победителем в финале фестиваля Melodifestivalen 2015, в результате чего стала отобрана для Евровидения. 24 мая песня стала победителем Евровидения 2015.

Информация о песне 
Монс Сельмерлёв участвовал в 2015 году в Melodifestivalen уже в третий раз. «Heroes» была исполнена в четвёртом полуфинале фестиваля, который состоялся в Эребру на сцене Conventum Arena 28 февраля 2015 года. Песня заняла первое место в этом полуфинале и была отобрана в финальный этап. Во время финала песня набрала наибольшее количество голосов как от международного жюри, так и по итогам зрительского голосования.

Песня получила, в основном, позитивные отклики от музыкальных изданий. Композицию сравнили с работами Дэвида Гетты и Avicii (в частности с «Lovers on the Sun» Гетты), а также удачной смесью Авичи и Coldplay.

Позиции в чартах

Хронология издания

Примечания 

Песни Швеции на «Евровидении»
Песни «Евровидения-2015»
Песни — победители «Евровидения»